Klupci je ime več naselij:
 Klupci, Hrvaška, v Občini Krapinske Toplice, Krapinsko-zagorska županija, Hrvaška
 Klupci, Srbija, v Občini Loznica, Mačvanski upravni okraj, Srbija
 Klupci Začretski, naselje v Krapinsko-zagorski županiji, Hrvaška